Varna (hinduisme), classificació social 
 Cultura de Varna, cultura neolítica del nord-est de Bulgària que agafa el nom de la ciutat de Varna
 Toponímia:
 Varna (Bulgària), ciutat de Bulgària
 Província de Varna, província de Bulgària
 Llac Varna, llac de Bulgària
 Varna (Azerbaidjan), localitat de l'Azerbaidjan
 Varna (Illinois), vila del comtat de Marshall, a Illinois (Estats Units)
 Varna (Nova York), comunitat de la ciutat de Dryden, a Nova York (Estats Units)
 Varna (Ontàrio), vila d'Ontàrio, al Canadà
 Varna (Tessalònica), àrea de la prefectura de Tessalònica, a Grècia 
 Varna  o Vahrn, municipi del Tirol del Sud (Itàlia)
 Varna o Varamin
 Esdeveniments:
 Setge de Varna (1828), en què els russos van conquerir la ciutat als otomans
 Setge de Varna (1201), batalla en què els búlgars van conquerir la ciutat als romans d'Orient
 Croada de Varna, expedició cristiana a Orient anomenada així per haver acabat amb la batalla de Varna
 Batalla de Varna (1444), en què els croats foren derrotats pels otomans